Такэсита — фамилия. Известные носители:
 Такэсита, Ёсиэ (род. 1978) — японская волейболистка.
 Такэсита, Коносукэ (род. 1995) — японский рестлер.
 Такэсита, Нобору (1924—2000) — премьер-министр Японии (1987—1989).